Субпрефектура Парельейрус () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в южной части города. Общая площадь 360,6 км². Численность населения — 156 392 жителей.

Это самая большая по площади и наименьшая по численности населения из субпрефектур города Сан-Паулу.

Субпрефектура Парельейрус состоит из 2 округов:
 Парельейрус (Parelheiros)
 Марсилак (Marsilac)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Парельейрус